Il doppio dell'Open 13 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sébastien Grosjean e Fabrice Santoro erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 7–5, 6–3 Martin Damm e Cyril Suk.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Martin Damm /  Cyril Suk (finale)
 Paul Hanley /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open 13 2004
ATP Tour 2004